Tribulare est le sixième tome de la série fantasy d'Anne Robillard A.N.G.E.. Il est paru le  aux éditions Michel Brûlé au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

On pourrait penser que le titre est relatif aux anciennes douze tribus d'Israël, mais elles sont plutôt en lien avec les Tribulations prédites dans l'Apocalypse.

Résumé

Liens externes 
 Site officiel de la série

A.N.G.E.
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2009
2009 en fantasy